Bognor bezeichnet:
 Bognor (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1981–1982)
 Bognor (Unternehmen), Unternehmen aus der Automobilbranche aus Uruguay 

Orte
 Bognor, Ortsteil von Meaford (Ontario), Kanada
 Bognor Regis, Ort in West Sussex, Südengland